Brödermann ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Brödermann (1816–1885), deutscher Kaufmann
 Carl Alphons Brödermann (1840–1892), Reeder
 Eckart Brödermann (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Eduard M. Brödermann (1842–1904), Kaufmann
 Johann Hinrich Brödermann (1739–1809), Schiffsmakler